

Code 
EMA est un code qui peut signifier :
 .

Sigle 
EMA est un sigle qui peut signifier :
 Ecological Momentary Assessment (en français : Evaluation en vie quotidienne) ;
 European Medicines Agency (en français : Agence européenne des médicaments) ;
 École nationale supérieure des mines d'Alès ;
 État-major des armées ;
 École militaire de l'air ;
 École militaire d’administration ;
 MTV Europe Music Awards ;
 empreinte de machine à affranchir ;
 Égypte/Monde arabe, une revue de sciences sociales du Cedej ;
 EMA, une chanteuse et compositrice américaine ;
 Ema, le surnom de l'artiste française Florence Blanchard ;
 EMA EN MARCHE ou EN MARCHE (EMA), un micro-parti lancé en 2016 par Emmanuel Macron.
 Entreprise Métro d'Alger, une entreprise algérienne spécialisée dans le transport en commun et l'ingénierie des transports.

Nom 
Ema est un nom qui peut correspondre à :
 ema, une plaque en bois contenant des prières ou des vœux que l'on trouve dans les temples shintô au Japon.
 Ema, un film chilien réalisé par Pablo Larraín, sorti en 2019.
 Tsutomu Ema (1884-1979), historien japonais.
Code